La Copa de Campeones de Europa 1977-78 fue la edición número 23 en la historia de la competición. Se disputó entre octubre de 1977 y mayo de 1978, con la participación inicial de 31 equipos, todos ellos campeones de sus respectivas federaciones nacionales, incluyendo al vigente campeón, el Liverpool Football Club.

La final, a partido único, tuvo lugar el 10 de mayo de 1978 en el Estadio de Wembley de Londres, en Inglaterra, y en ella se enfrentaron el Liverpool F. C. y el Club Brugge, con victoria del equipo inglés por 1-0.

Rondas siguientes

Final

Goleadores
La siguiente es la lista de máximos goleadores de la Copa de Europa 1977–78:

Notas 

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA